è il nome di diversi templi buddhisti in Giappone.

 Engaku-ji, tempio a Kamakura. È uno dei templi più importanti del Giappone e generalmente, quando si parla di Engaku-ji, ci si riferisce a questo.
 Engaku-ji, tempio a Okinawa.